Эйре может означать:
 Эйре — ирландское название государства Ирландия.
 Эйре — разменная денежная единица Исландии,  исландской кроны.